Název Podhájsky potok má více vodních toků:

 Podhájsky potok (přítok Kysuce) – pravostranný přítok Kysuce na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto
 Podhájsky potok (přítok Mlynice) – levostranný přítok Mlynice na Slovensku v okrese Poprad
 Podhájsky potok (přítok Turce) – levostranný přítok Turce na Slovensku v okrese Martin
 Podhájsky potok (přítok Žitavy) – levostranný přítok Žitavy na Slovensku v okrese Zlaté Moravce

Související články 
 Podhájský potok